Louis Coignard peut faire référence à  :
Louis Coignard (1680-1738), imprimeur français, 
Louis Coignard (1812-1880), peintre français.